Уэстморленд (Вестморленд) — название ряда административно-территориальных единиц и фамилия.

Географические названия 
Австралия
 Уэстморленд — округ в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Уэстморленд — округ в штате Тасмания, Австралия.

Великобритания
 Уэстморленд — историческое графство на севере Англии.

Канада
 Уэстморленд — графство в юго-восточной части Нью-Брансуика (Канада).

Новая Зеландия
  — пригород Крайстчерча.

Соединенные Штаты Америки
 Уэстморленд — округ в штате Виргиния, США.
 Уэстморленд — округ в штате Пенсильвания, США.
 Уэстморленд — город в округе Потаватоми, штат Канзас, США.
 Уэстморленд — город в округе Чешир, штат Нью-Гэмпшир, США.
 Уэстморленд — город в округе Онейда, штат Нью-Йорк, США.
 Уэстморленд — город в округе Самнер, штат Теннеси, США.

Ямайка
 Уэстморленд — округ на западе Ямайки в историческом графстве Корнуэлл.

Персоналии 
 Вестморленд, Кэти (род. 1945) — американская певица.
 Уэстморленд, Уильям Чайлдз (1914—2005) — американский военачальник, главнокомандующий американскими войсками во Вьетнаме, начальник штаба армии США.

См. также
 Граф Уэстморленд — титул в Англии в 1397—1571 и с 1624 года.